Szwajcaria:
 Brügg – miejscowość w gminie Uznach, w kantonie St. Gallen
 Brügg – gmina w kantonie Berno, w okręgu Biel/Bienne

Zobacz też:
 Brück